Islamic Relief Worldwide (IRW; ) — международная исламская гуманитарная организация, основанная в 1984 году. Она реализует проекты помощи нищим и нуждающимся людям в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Восточной Европе. Организация также занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Работа организации поддерживается местными добровольцами и координируется международным бюро в Бирмингеме. «Islamic Relief» имеет 29 отделений на местах по всей Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В организацию входят 11 национальных офисов.

«Islamic Relief» имеет консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН. Организация придерживается кодекса поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций при осуществлении операций помощи в случае стихийных бедствий и катастроф.

История 
Организация была основана египетским доктором Хани аль-Банной, приехавшим в Англию в 1978 году. В 1983 году, когда в Африке был сильный голод, он приехал на медицинскую конференцию в Судан. Побывав в лагерях беженцев, он увидел, как они умирают от голода. По пути в Великобританию Хани аль-Банна заехал в Каир, где решил собрать с членов своей семьи средства для помощи нуждающимся (было собрано около полутора тысяч египетских фунтов). Вернувшись в Бирмингем, Хани аль-Банна вместе со своим другом решил открыть благотворительный счёт. А в 1984 году была зарегистрирована благотворительная организация «Islamic Relief».

Цели 
Согласно глобальной стратегии «Islamic Relief» на 2011—2015 годы, четырьмя основными целями организации являются:
 Защита жизни и достоинства
 Расширение прав и возможностей общин
 Кампания за изменения
 Укрепление семьи «Islamic Relief»

Национальные офисы 
Национальные офисы «Islamic Relief» расположены в следующих странах:
 Австралия
 Бельгия
 Великобритания (часть всемирной организации)
 Германия
 Италия
 Канада
 Малайзия
 Нидерланды
 Соединённые Штаты Америки
 Швеция
 Швейцария
 Южно-Африканская Республика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные некоммерческие организации
НГО с консультативным статусом при ЭСС ООН
Международные благотворительные организации
Международные негосударственные организации